Westport peut désigner :

Toponyme

Canada
 Westport est une ville de Nouvelle-Écosse.
 Westport est une ville de l'Ontario.
 Westport est une ville de Terre-Neuve.

États-Unis
 Westport est une ville de Caroline du Nord ;
 Westport est une ville du Connecticut ;
 Westport est une ville du Dakota du Sud ;
 Westport est une ville de l'Indiana ;
 Westport est une ville du Maine ;
 Westport est une ville du Massachusetts ;
 Westport est une ville du Minnesota ;
 Westport est une ville de l'État de New York ;
 Westport est une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Westport est une ville de l'Oklahoma ;
 Westport est une ville de l'Oregon ;
 Westport est une ville de Pennsylvanie ;
 Westport est une ville de l'État de Washington ;
 Westport est une ville du Wisconsin.

Irlande
 Westport est une ville d'Irlande dans la province de Connacht.

Malaisie 
 Le Westport (Westports Malaysia Sdn Bhd) est un port au niveau de Port Kelang.

Nouvelle-Zélande
 Westport est une ville de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.

Royaume-Uni
 Westport est une ville du comté de Wiltshire.

Homonymie de toponyme